Il doppio maschile del Kazan Summer Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Victor Baluda e Konstantin Kravčuk hanno battuto in finale Ivo Klec e Jürgen Zopp 6–3, 6–4.

Teste di serie

  James Cluskey /  Maximilian Neuchrist (semifinali)
  Victor Baluda /  Konstantin Kravčuk (Campioni)

  Michail Elgin /  Aleksandr Kudrjavcev (semifinali)
  Michal Konečný /  Michał Przysiężny (ritiro)

Tabellone

Note 
 

Kazan Summer Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013